Tour o Tour de França, competició ciclista per etapes disputada al llarg de la geografia francesa i, a vegades, d'altres
 Tour  o gira musical , successió d'actuacions o concerts d'una banda o un artista en diferents localitats
 Tour-en-Bessin, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Tour-en-Sologne, municipi al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)